L'expression « panneau de contrôle » et « panneau de configuration » sont utilisées dans plusieurs domaines :

En informatique 
Un panneau de contrôle est un logiciel qui permet à l'utilisateur d'avoir accès aux principales fonctions de contrôle ou de paramétrage d'une application ou d'un système d'exploitation. Un des panneaux de contrôle les plus connus est certainement le panneau de configuration intégré à Windows.

Machines 

Les afficheurs et indicateurs indispensables à la surveillance de la machine sont regroupés sur un panneau de contrôle, associé généralement avec les différentes commandes de la machine.

Installations industrielles 

Un panneau de contrôle est aussi un dispositif, généralement mural, dans une installation, industrielle ou autre, regroupant les divers affichages (compteurs, écrans, voyants et indicateurs divers...) permettant la surveillance de son fonctionnement. Il se situe généralement dans une salle de contrôle, regroupé avec les dispositifs permettant de réguler ce fonctionnement et piloter les opérations. Cette salle regroupe aussi les moyens de communication avec l'extérieur.

Jeu vidéo 
Sur une borne d'arcade, le panneau de contrôle permet l'interaction entre le jeu vidéo et le joueur par le biais de boutons, joystick, volant, spinner…

Voir aussi